Die Saison 2021/22 der Hessenliga war die 44. Spielzeit der Fußball-Hessenliga und die vierzehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 13. August 2021 eröffnet und am 28. Mai 2022 beendet.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Am 30. April 2021 wurde die Vorsaison abgebrochen und aufgrund der nicht ausreichenden Anzahl absolvierter Partien darüber hinaus annulliert, es gab keine Auf- oder Abstiege in die oder aus der Oberliga. Aufgrund zweier hinzukommender Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2020/21 sind für die neue Saison insgesamt 22 Mannschaften sportlich teilnahmeberechtigt.

Modus 
Vor Saisonbeginn sprachen sich 16 von 22 Vereinen für eine Aufteilung des Teilnehmerfeldes aus. Innerhalb beider Gruppen wurden in einer Hin- und Rückrunde die Teams bestimmt, die im Anschluss an einer Auf- (zehn Mannschaften) sowie einer Abstiegsrunde (zwölf Mannschaften) teilnahmen.

Der Meister (Sieger der Aufstiegsrunde) stieg nach Absolvierung der Aufstiegsrunde zur Saison 2022/23 in die Regionalliga Südwest auf, bei einem Verzicht hätte eine der Mannschaften auf den Rängen 2 bis 4 nachrücken können. Der Vizemeister – oder falls dieser verzichtet hätte, der Dritte oder Vierte – nahm hingegen an der Aufstiegsrelegation teil. In Abhängigkeit von Absteigern aus der Regionalliga stiegen nach Absolvierung der Abstiegsrunde fünf Teams ab.

In den jeweiligen Platzierungsrunden wurden wie bereits in der Gruppenphase Hin- und Rückspiele ausgetragen. Allerdings spielte jeder Verein nur gegen Klubs, auf die er in der Gruppenphase noch nicht getroffen war. Des Weiteren wurden die gegen Gegner aus der eigenen Qualifikationsgruppe erzielten Ergebnisse nur dann mit in die jeweilige Meisterrunde übernommen, wenn die beiden Kontrahenten auch jeweils in derselben Platzierungsrunde spielten. So spielten beispielsweise der TSV Eintracht Stadtallendorf und die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz beide in der Staffel Nordost und werden auch gemeinsam an der Meisterrunde teilnehmen, weshalb ihre beiden Partien gegeneinander gezählt wurden.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2021/22 hatten sich folgende Vereine qualifiziert:
 die Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2020/21:
 FC Bayern Alzenau
 TSV Eintracht Stadtallendorf
 die verbliebenen Mannschaften aus der Hessenliga 2020/21:
 SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
 SC Hessen Dreieich
 Rot-Weiß Walldorf
 FC Hanau 93
 Türk Gücü Friedberg
 SV Rot-Weiß Hadamar
 SC Waldgirmes
 SV Buchonia Flieden
 SV Zeilsheim
 FSV 1926 Fernwald
 SV Steinbach
 FV Bad Vilbel
 KSV Baunatal
 SV Neuhof
 TuS Dietkirchen
 VfB Ginsheim
 SC Viktoria Griesheim
 Hünfelder SV
 FC Eddersheim
 1. FC Erlensee

Staffel Nordost

Tabelle 
Bei der Berechnung wird laut der Spielordnung des HFV der direkte Vergleich berücksichtigt.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Südwest

Tabelle 
Bei der Berechnung wird laut der Spielordnung des HFV der direkte Vergleich berücksichtigt.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Platzierungsrunden

Meisterrunde

Tabelle 
Bei der Berechnung wird laut der Spielordnung des HFV der direkte Vergleich berücksichtigt.

Kreuztabelle

Abstiegsrunde

Tabelle 
Bei der Berechnung wird laut der Spielordnung des HFV der direkte Vergleich berücksichtigt.

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22